Kuća Lovrić u Sinju
Kuća Lovrić u Kninu
Zgrada Lovrić u Sisku